Ertl puede referirse a:

 Gerhard Ertl, físico alemán, ganador en 2007 del Premio Nobel de Química.
 Harald Ertl, expiloto austríaco de Fórmula 1.
 Johannes Ertl, futbolista austríaco.
 Martina Ertl, esquiadora retirada alemana.